Huỳnh oder Huynh ist der Familienname folgender Personen:
 Carol Huynh (* 1980), kanadische Ringerin
 Lưu Huỳnh, vietnamesischer Filmregisseur
 Nicolas Huynh Van Nghi (1927–2015), vietnamesischer Geistlicher, Bischof von Phan Thiết
 Peter Huỳnh Văn Hai (* 1954), vietnamesischer Geistlicher, Bischof von Vĩnh Long
 Quang Nhuong Huynh (1946–2001), vietnamesischer Autor
 Sabine Huynh (* 1972), israelisch-französische Autorin
 Tony Huynh (* 1982), kanadischer Comedian 

sowie von
 Huynh Cong Út (* 1951), vietnamesischer Fotograf, siehe Nick Út
 Huỳnh Quang Thanh (* 1984), vietnamesischer Fußballspieler
 Huỳnh Tấn Phát (1913–1989), Staatspräsident von Südvietnam

Siehe auch:
 Huyn (Begriffsklärung)